Davide Riccardi ist der Name folgender Personen:

* Davide Riccardi (Erzbischof) (1833–1897), italienischer römisch-katholischer Geistlicher und Erzbischof von Turin
 Davide Riccardi (Ruderer) (* 1986), italienischer Ruderer